Alban (Frankrijk), Franse gemeente
 Albán (Cundinamarca), gemeente in het Colombiaanse departement Cundinamarca
 Albán (Nariño), gemeente in het Colombiaanse departement Nariño
 Alban van Lindisfarne, Ierse monnik uit de zevende eeuw.
 Alban van Mainz, martelaar, priester van onbekende afkomst.